Тан Мо Хенг ( 28 лютого 1913, ? —  ?) — індонезійський футболіст, воротар.
 Хенг Самрін — голова уряду Кампучії (Державна рада Народної Кампучії),  Народна Республіка Кампучія (НРК).